Лизбет Корсмо-Берг (; 14 января 1948, Осло, Норвегия — 22 января 2017, там же) — норвежская конькобежка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1976) на дистанции 3000 м.

Биография 
Начала выступать на соревнованиях в конькобежном спорте с 1963 года. Представляла спортивный клуб Oslo IL. В 1971—1972 и 1974—1978 годах семь раз побеждала на Чемпионате Норвегии по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, шесть раз становилась серебряным призером. 

Участвовала в зимних Олимпийских играх в Гренобле (1968) и зимних Олимпийских играх в Саппоро (1972), однако не достигла призовых мест. На зимних Олимпийских играх в Гренобле (1976) завоевала бронзовую медаль в конькобежном спорте на дистанции 1500 м, уступив Татьяне Авериной и Андрее Эриг. Была первой норвежкой, которая выиграла олимпийскую медаль в конькобежном спорте. Принимала участие во многих чемпионатах Европы и мира по спринтерскому и классическому многоборью. 

Также занималась велоспортом, в 1981 году победила на чемпионате Норвегии.

Примечания 

Конькобежцы Норвегии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Велогонщики Норвегии
Велогонщики по алфавиту
Спортсмены нескольких видов спорта